Sköll, élément de la mythologie nordique
 Skoll, une des lunes de Saturne